Збірна Канади з регбі () — спортивна команда, яка представляє Канаду в міжнародних змаганнях із регбі за правилами Регбійного союзу.

Статистика

Таблиця офіційних зустрічей 
Станом на 13 серпня 2011 року.

Гравці українського походження 
Канадці українського походження залишили свій слід не лише у хокеї. Одним із найвідоміших канадських регбістів є ветеран збірної країни Кевін Ткачук.

Примітки

Посилання 
 Офіційний вебсайт 
 Про збірну Канади на «Planet Rugby»
 Новини про збірну Канади на «theRugbyWorldCup.co.uk»

К
Регбі в Канаді